Михаил Чириков:
 Чириков, Михаил Николаевич (род. 1967) — профессор, доктор медицинский наук.
 Чириков, Михаил Осипович — русский советский художник-реставратор.